Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Anna-Maria Fernández 6–4, 7–6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1978